Cotter ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Cotter (* 1943), irischer Politiker
 Brian Cotter, Baron Cotter (* 1936), englischer Politiker
 Edward Cotter (1902–1972), irischer Politiker
 Eliza Taylor-Cotter (* 1989), australische Schauspielerin
 James Cotter (* 1982), neuseeländischer Triathlet
 James Timothy Kieran Cotter (1916–1988), irischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Bischof von Maiduguri

 Mick Cotter (* 1935), australischer Politiker
 Suzanne Cotter (* 1961), australische Kunsthistorikerin und Kuratorin
 Vern Cotter (* 1962), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 William R. Cotter (1926–1981), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cotter (Arkansas)
 Cotter (Iowa)

Sonstiges:
 Cotter River, einen Fluss in Australien
 Cotter-Kliffs, Felsenkliffs an der Ostküste des Viktorialands, Antarktika

im NRHP gelistete Objekte:
 Cotter Bridge, in Cotter, Arkansas, ID-Nr. 90000518
 Cotter Tunnel, in Cotter, Arkansas, ID-Nr. 07000961
 Cotter Water Tower, in Cotter, Arkansas, ID-Nr. 06001280
 Old Cotter High School Gymnasium, in Cotter, Arkansas, ID-Nr. 95001147

Siehe auch:
 Kotter